Luckenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Luckenbach, Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Hachenburg, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Luckenbach (Texas), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet im Gillespie County, Texas, Vereinigte Staaten

Gewässer:
 Luckenbach (Kocher), linker Zufluss des Kocher nach Tullau, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Luckenbachsee, vom Luckenbach (Kocher) durchflossener Weiher an der südwestlichen Siedlungsgrenze von Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Buchluckenbach, rechter Zufluss der Schmerach nach der Lerchenmühle, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Luckenbach ist ein Familienname:
 Helga Luckenbach (* 1935), deutsche Volkswirtin
 Hermann Luckenbach (1856–1949), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Reiner Luckenbach (1941–2011), deutscher organischer Chemiker
 Werner Luckenbach (1900–1982), deutscher Apotheker, Kurator des Deutschen Apotheken-Museums

Siehe auch:
 Luckengraben
 Lückenbach